Хрватски блок (1921) — скуп хрватских политичких странака предвођених Стјепаном Радићем, основан 1921. године;
 Хрватски блок (1927) — коалиција републиканских хрватских политичких странака основану 1927. године (ХФСС, ХСП);
 Хрватски блок (1990) — савез склопљен почетком 1990. између ХДЗ-а, ХСС-а и ХСП-а на вишестраначким изборима;
 Хрватски блок (2002) — политичка странка оснивача Ивића Пашалића, основане 2002. године.
 Хрватски блок Босне и Херцеговине (2017) — хрватска политичка странка основана у Босни и Херцеговини 2017. године.